Le terme Monument aux Belges s’applique à plusieurs monuments :
 le Monument aux Belges situé à Waterloo en Belgique;
 le Monument aux Belges situé à Genappe en Belgique.

Homonymie